Fuss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Mihály Fuss
 Johann Mihály Michael Fuss